Il doppio del torneo di tennis Allianz Suisse Open Gstaad 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Rainer Schüttler 7-6(6), 7-6(11).

Teste di serie 

 Martin Damm /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (primo turno)
 Finale

Tabellone

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2005